een scheldwoord voor de Duitse bezetter; zie Bijnamen voor Duitsers
Moffen (eiland), een eiland ten noorden van Spitsbergen
het meervoud van mof (in diverse betekenissen)